Différentes personnes sont connues sous le nom de Pauline Martin :
 Pauline Martin (°1861, †1951) religieuse française (carmélite), sœur aînée de saint Thérèse de Lisieux.
 Pauline Martin (°1952, ) actrice québécoise.
 Pauline Martin (°1975, ) autrice française de bande dessinée.
 Pauline Martin (°1995, ) volleyeuse française.
 Pauline Martin (°2002, ) volleyeuse belge.

Voir aussi